Onderdistrict in Indonesië
 Ujung Padang (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Simalungun in de provincie Noord-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Ujung Padang (Bakongan), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Selatan in de provincie Atjeh
 Ujung Padang (Kluet Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Selatan in de provincie Atjeh
 Ujung Padang (Labuhan Haji Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Selatan in de provincie Atjeh
 Ujung Padang (Manggeng), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Barat Daya in de provincie Atjeh
 Ujung Padang (Simeulue Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Simeulue in de provincie Atjeh
 Ujung Padang (Susoh), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Barat Daya in de provincie Atjeh
 Ujung Padang (Kota Mukomuko), een plaats in het bestuurlijke gebied Muko-Muko in de provincie Bengkulu
 Ujung Padang (Semidang Alas Maras), een plaats in het bestuurlijke gebied Seluma in de provincie Bengkulu
 Ujung Padang (Aek Natas), een plaats in het bestuurlijke gebied Labuhan Batu Utara in de provincie Noord-Sumatra
 Ujung Padang (Barumun Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas in de provincie Noord-Sumatra
 Ujung Padang (Halongonan), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas Utara in de provincie Noord-Sumatra
 Ujung Padang (Huta Raja Tinggi), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas in de provincie Noord-Sumatra
 Ujung Padang (Padangsidimpuan Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Sidempuan in de provincie Noord-Sumatra
 Ujung Padang (Ujung Padang), een plaats in het bestuurlijke gebied Simalungun in de provincie Noord-Sumatra